T20 steht für:
 Cooper T20, ein Formel-1-Rennwagen
 Suzuki T 20, ein Motorrad der Kategorie Naked Bike
 Toyopet Corona T20, ein PKW-Modell aus den 1960er Jahren
 Toyota Celica T20, ein PKW-Modell aus den 1990er Jahren
 Twenty20, eine Spielform beim Cricket
 Medium Tank T20, eine Serie von US-amerikanischen Panzerprototypen aus dem Zweiten Weltkrieg
 T20 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten

T 20 steht für:
 AL T 20, eine Personenzug-Tenderlokomotive der französischen Staatsbahnen
 Elsaß-Lothringische T 20, verschiedene Schmalspurlokomotiven
 Preußische T 20, eine fünffachgekuppelte Tenderlokomotive
 T 20 (1940), Boot des Typs Torpedoboot 1937 der Kriegsmarine
 Avro Anson T20, britisches Navigationstrainingsflugzeug

T-20 steht für:
 T-20 (Schlepper), sowjetische Artilleriezugmaschine
 ursprüngliche Bezeichnung für Enfuvirtid

T.20 steht für:
 Slingsby T.20, Gleiterflugzeug von Slingsby Aviation

T20